mandapa (architectuur), het voorportaal van een hindoeïstische tempel;
Mandapa (Java), een dorp op West-Java, in Indonesië.